Skalar kan henvise til:

 Skalar (matematik)
 Skalar (fysik)
 Skalar (partikel)
 Skalar (band)
 Variabel (programmering), også kaldt en skalar

Se også 
 Skalarfelt
 Skalarprodukt
 Pseudoskalar